Le pont de l’Europe peut désigner plusieurs ponts en Europe  :
 en Allemagne, traduction du nom allemand Europabrücke :
 le pont de l'Europe, à Coblence en Allemagne, franchissant la Moselle (1974) ;
 le pont de l'Europe, à Francfort-sur-le-Main, franchissant le Main à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne (1978),
 entre l'Allemagne et la France :
 le pont de l'Europe (Europabrücke), un pont routier entre Strasbourg et Kehl (Allemagne), franchissant le Rhin (1960),
 en Autriche :
 le pont de l'Europe qui permet à l'autoroute A13 de franchir la Sill au sud d'Innsbruck,
 en Belgique :
 le pont de l'Europe à Huy en Belgique franchissant la Meuse ; 
 le pont de l'Europe à Vilvorde en Belgique franchissant le Canal maritime de Bruxelles à l'Escaut,
 en Espagne :
 le pont de la Barqueta à Séville, en Espagne, aussi appelé pont de l'Expo ou pont de l'Europe, pont routier franchissant le Guadalquivir (1989),
 en France :
 le pont de l'Europe à Avignon un pont routier franchissant le Rhône (1975) ;
 le pont de l'Europe à Laval un pont routier franchissant la Mayenne (1967) ;
 le pont de l'Europe à Lille ou a été tué Jérôme Bonduelle ;
 le pont de l'Europe à Orléans, un pont routier franchissant la Loire à Orléans (2000) ;
 le pont de la place de l'Europe - Simone Veil à Paris, un pont routier franchissant les voies ferrées de la gare de Paris-Saint-Lazare, et le tableau Le Pont de l'Europe peint par Gustave Caillebotte (pont de 1850, tableau de 1876) ;
 le pont de l'Europe aux Pavillons-sous-Bois, qui franchit le canal de l'Ourcq ;
 le pont de l'Europe à Vichy un pont-barrage traversant l’Allier (1963).